Friedrich Poske ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Poske (Pädagoge) (1852–1925), deutscher Pädagoge und Naturwissenschaftler
 Friedrich Poske (Marineoffizier) (1904–1984), deutscher Marineoffizier und Grenzschutzbeamter